Rovers (englisch „Wanderer, Herumstreicher“) steht für:

 Albion Rovers, schottischer Fußballverein
 Blackburn Rovers, englischer Fußballverein
 Bristol Rovers, englischer Fußballverein
 Doncaster Rovers, englischer Fußballverein
 Forest Green Rovers, englischer Fußballverein
 Raith Rovers, schottischer Fußballverein

Rovers ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Adolphe Charles Rovers (1803–1874), niederländischer Klassischer Philologe und Historiker
 Mijntje Lückerath-Rovers (* 1968), niederländische Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Rover